Il doppio del torneo di tennis Viña del Mar Challenger 1987, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Francisco González e Víctor Pecci che hanno battuto in finale José López Maeso e Alberto Tous 3-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Ricardo Acuña /  Carlos Di Laura (quarti di finale)
 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (quarti di finale)

 Joey Rive /  Derek Tarr (quarti di finale)
 Charles Cox /  Lawson Duncan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Viña del Mar Challenger 1987